El Makarem de Mahdia (árabe : مكارم المهدية ), frequentemente referido como EMM ou principalmente El-Makarem, é uma equipa de futebol tunisina da cidade de Mahdia. O clube foi fundado em 1937. Joga nas cores azul e branco .

História

O clube foi fundado em 1937.  Na década de 70 viveram a melhor fase, esteve presente 6 vezes na elite tunisiana. Na copa nacional, o melhor resultado foi obtido em 1975, quando o EMM disputou a final contra o Etoile du Sahel.

Estatística
Participou da Ligue Professionnelle 1 da Tunísia por 9 temporadas. .

Ligações externas

Clubes de futebol da Tunísia
Clubes de futebol fundados em 1937